Court kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Bertram Court
 David J. Court

Robotskapade auktorsförkortningar